Кубок Украины по футболу среди женских команд () — ежегодное соревнование для украинских женских футбольных клубов, проводимое Федерацией футбола Украины. Разыгрывается с 1992 года. В 1991 году прошел единственный Кубок СССР. В 2000 году Кубок не разыгрывался вообще. В 2017 году из-за перехода на систему "осень-весна" было принято решение не играть Кубок в 2017 году.

Все финалы

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу среди женщин

Ссылки 
 Архивы соревнований, женский футбол, Украина

Украина

Женский футбол Украины